Saladino Saladini Pilastri (1800-1861) – Deputato del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia
 Saladino Saladini Pilastri (1846-1923) – Deputato e poi Senatore del Regno d'Italia, figlio dell'omonimo padre.